Hardgraben ist ein Gewässername: 

 Hardgraben (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) bei Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hardgraben (Haune), rechter Zufluss der Haune in Neukirchen (Haunetal), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Hardgraben (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach zwischen Klaus- und Mettelaurach, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hardgraben (Mühlgraben), rechter Oberlauf des Mühlgrabens (zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) bis zum Mühlweiher beim Hardhof, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Hardgraben (Rinkenbach), rechter Zufluss des Ablach-Zuflusses Rinkenbach beim Wohnplatz Rother Platz, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hardgraben (Roth), linker Zufluss der Roth (Rednitz) bei der Fuchsmühle von Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Hardgraben (Schutter), linker Zufluss der Schutter (Donau) bei Wellheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Hardgraben (Zenn), linker Auengraben zur Zenn in Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:

 Hardtbach
 Hartgraben
 Hartsgraben